Sjoerd Pleijsier, Nederlands acteur en tekstschrijver
 Wouter Pleijsier, Nederlands persoon in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Zie ook 
 Plaisier (doorverwijspagina)